Athanasios Papazoglou (30 de Março de 1988) é um futebolista que atua como atacante. Atualmente, joga pelo PAOK.

Ligações externas 
 

Futebolistas da Grécia
Futebolistas do PAOK FC
Futebolistas do Aris FC